Siboga-expeditie, zoölogische en hydrografische expeditie naar Indonesië van maart 1899 tot februari 1900
Sibolga, stadsgemeente op het eiland Sumatra in Indonesië
Siboga (geslacht), een geslacht van vlinders